Het vrouwen-toernooi van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2019 was een afvalsysteem met 28 spelers. Er werd geen wedstrijd om de derde/vierde plaats gespeeld. Er dienden vier sets gewonnen te worden.

Eindronde 

2019
Tafeltennis in 2019
Sportevenement in Zwolle